Antimony Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Antimony Peak (Kern County, Kalifornien, 1412 m)
 Antimony Peak (Kern County, Kalifornien, 2076 m)
 Antimony Peak (Merced County, Kalifornien)